Пиперево може означавати:

Бугарска:
 Пиперево (Бугарска), село у Ћустендилској области, Бугарска;

Северна Македонија:
 Пиперево (Васиљево), село у општини Васиљево, Северна Македонија;
 Пиперево (Штип), село у општини Штип, Северна Македонија.